Ana Zinger é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Nós Quatro
 Uma nova visão

Cantores do Rio de Janeiro (estado)